Um compasso de fluxo de porta ou bússola de fluxo de porta (flux-gate compass) incorpora um sistema eletromagnético de corrente alternada (AC) o qual é desbalanceado na presença de um campo magnético externo direcionado. Este desbalanceamento eletromagnético induz tensões nas bobinas do sistemas. A amplitude e a fase das tensões indicam a relativa orientação do sistema e do campo.

Eletromagnetismo